Kyrenia (Cyprus), een plaats op Cyprus
Kyrenia (district), een van de zes districten van Cyprus